Poškus je priimek več oseb:
 Aleksander Adamovič Poškus, sovjetski general
 Robertas Poškus, litvanski nogometaš
 Petras Poškus, litvanski politik